Беньями́н «Бе́нни» Капп (; ) — немецкий кёрлингист, участник чемпионатов Европы и мира, участник Зимних юношеских Олимпийских игр 2020.

Его отец — двукратный чемпион Европы кёрлингист и тренер по кёрлингу Анди Капп. Они в одной команде выступали на чемпионате мира среди смешанных команд 2019, где команда Германии завоевала серебряные медали.

Достижения 
 : серебро ()
 : бронза .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Benjamin Kapp — Team Deutschland
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии